Meduza peut désigner :
 Meduza, un média internet russophone basé à Riga en Lettonie ;
 Meduza, un trio de producteurs italien composé de Luca de Gregorio, Mattia Vitale et Simone Giani.

 Errol Leonard Norstedt (1948-2002), un auteur-compositeur, compositeur, parolier, musicien, comédien, chanteur et multi-instrumentiste suédois.

Voir aussi 
 Meduza (PT-71), un navire auxiliaire de la flotte de la marine militaire croate
 WSK Meduza, un prototype de voiture de sport conçue par le constructeur polonais WSK Mielec en 1957